Wöstenbach ist ein Gewässername:

 Wöstenbach (Hessel), rechter Zufluss der Hessel bei Peckeloh, Stadt Versmold, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Wöstenbach, Alternativname am Unterlauf des Lichtebachs, rechter Zufluss der „Gütersloher“ Lutter (zur Ems) nach Marienfeld, Stadt Harsewinkel, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wüstenbach